Солдатская слобода — название исторических районов в нескольких городах России.

 Солдатская слобода — район Астрахани.
 Солдатская слобода — район Нижнего Новгорода.
 Солдатская слобода — район Ростова-на-Дону.
 Солдатская слобода — историческая часть города Яранска.

См. также 
 Солдатская слободка